Проєкт (від , «кинутий вперед», «випнутий», «що стирчить»):
 Проєкт в інженерії — сукупність моделей, проєктна конструкторська документація, яка містить проєктні рішення і дає повне уявлення про будову розроблюваного виробу, процесу або організації.
 Проєкт у документознавстві — попередній текст якогось документа.
 Проєкт в управлінні проєктами — обмежена в часі, ресурсах та вимогах якості унікальна сукупність процесів, направлена на досягнення унікальних цілей та завдань для створення нової цінності (продукту або послуги).
 Проєкт у дизайні — концепція, задум щодо створення індивідуального стилю простору або виробу з урахуванням особливостей їх функціонального призначення.

Див. також 
 Ескізний проєкт — конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні рішення і дає загальне уявлення про будову та принцип дії виробу; початкова стадія проєктування.
 Технічний проєкт — конструкторська документація, яка містить остаточне технічне рішення і дає повне уявлення про будову розроблюваного виробу; завершальна стадія проєктування.
 Робочий проєкт — робоча документація в окремих областях діяльності, яка містить організаційні, конструкторські та технологічні рішення щодо проведення робіт зі створення виробу.

Примітки

Посилання  
 
Проєктна справа